Stawek ist ein polnischer Ortsname:

 Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Stawek (Mikołajki), Dorf im Powiat Mrągowski, bis 1945: Schöneberg, Kreis Sensburg, Ostpreußen
 Woiwodschaft Heiligkreuz:
 Stawek (Solec-Zdrój), Ort im Powiat Buski
 Woiwodschaft Kujawien-Pommern:
 Stawek (Baruchowo), Dorf im Powiat Włocławski
 Woiwodschaft Łódź:
 Stawek (Czarnożyły), Dorf im Powiat Wieluński
 Stawek (Kleszczów), Dorf im Powiat Bełchatowski
 Woiwodschaft Lublin:
 Stawek (Cyców), Dorf im Powiat Łęczyński
 Stawek (Spiczyn), Dorf im Powiat Łęczyński
 Woiwodschaft Masowien:
 Stawek (Latowicz), Dorf im Powiat Miński
 Stawek (Ostrów Mazowiecka), Forstweiler im Powiat Ostrówski
 Woiwodschaft Podlachien:
 Stawek (Narew), Kolonie im Powiat Hajnowski

Siehe auch:
 Stawek-Kolonia
 Stawek na Kopkach
 Kasprowy Stawek, Kotlinowy Stawek, Maturowy Stawek, Wołoszyński Stawek, Zadni Mnichowy Stawek